Ernest André (1803-1864) est un banquier et homme politique français.
 Ernest André (1838-1914) est un entomologiste français.